Sellnitz ist der Name folgender Orte:
 Sellnitz, Gemeinde im Okres Most, Tschechien, siehe Želenice
 Sellnitz, Wüstung bei Bad Schandau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen, siehe Sellnitz (Bad Schandau)
 Sellnitz, Wüstung bei Wurzen, Landkreis Leipzig, Sachsen, siehe Sellnitz (Wurzen)